«Обод» — узбецький футбольний клуб з міста Ташкент, заснований у 2013 році
 Обод — село в Росії, у Струго-Красненському районі Псковської області (Мар'їнська волость)
 Обод — середньовічна фортеця з монастирем у Чорногорії

Див. також 
 Обід (значення)